Rancourt (Wogezy) – francuska gmina w regionie Lotaryngia
 Rancourt (Somma) – francuska gmina w regionie Pikardia